Franciaország
Saint-Didier, település Côte-d’Or megyében
Saint-Didier, település Ille-et-Vilaine megyében
Saint-Didier, település Jura megyében
Saint-Didier, település Nièvre megyében
Saint-Didier, település Vaucluse megyében